Whiting (Kansas).
 Whiting (Maine).
 Whiting (Indiana).
 Whiting (Iowa).
 Whiting (Vermont).
 Whiting (Wisconsin).